Зиновий Васильевич Емельянов (13 ноября 1907 — ?) — советский военный деятель, полковник, участник Великой Отечественной войны.

Биография 
Зиновий Васильевич Емельянов родился 13 ноября 1907 года в деревне Заорешье (ныне — Лужский район Ленинградской области). Работал чернорабочим в одной из ленинградских больниц. В ноябре 1929 года был призван на службу в Рабоче-Крестьянскую Красную Армию. В 1930 году окончил полковую школу, в 1932 году — курсы по подготовке командного состава пехоты, в 1934 году — курсы усовершенствования командного состава зенитной артиллерии в Севастополе, в 1937 году — курсы усовершенствования начальствующего состава военно-хозяйственной службы. К началу Великой Отечественной войны служил командиром батальона 1-го зенитно-пулемётного полка Московского военного округа.

Участвовал в битве за Москву, будучи сначала командиром батальона в том же полку, а с конца декабря 1941 года — командиром 22-го зенитно-пулемётного полка. Зенитчики под его командованием отражали немецкие авиационные налёты, прикрывали важные объекты и коммуникации Центрального промышленного района. В мае 1943 года полк Емельянова был преобразован в 3-ю зенитно-пулемётную дивизию ПВО. С мая 1944 года являлся заместителем командира 1-й зенитно-пулемётной дивизии Московского фронта ПВО.

После окончания войны продолжал службу в Советской Армии. В декабре 1956 года в звании полковника был уволен в запас. Дальнейшая судьба не установлена.

Награды 
 Орден Ленина (5 ноября 1954 года);
 Орден Красного Знамени (15 ноября 1950 года);
 2 ордена Красной Звезды (22 февраля 1943 года, 3 ноября 1944 года);
 Медаль «За оборону Москвы» и другие медали.

Литература 
 

Участники битвы за Москву